Mnet Music Festival, premis anuals de música de Corea del Sud
 Memphis May Fire, banda de metalcore dels Estats Units
 Marine Megafauna Foundation, organització no governamental de defensa de la fauna marina, dels Estats Units
 Força magnetomotriu (del seu nom en anglès MagnetoMotive Force), força que produeix el flux magnètic
 Potencial de discordança (del seu nom en anglès MisMatch Field), mesura de la informació sensorial processada pel cervell
 Micofenolat mofetil, profàrmac immunosupressor utilitzat contra el rebuig de trasplantament
 Miofascitis macrofàgica (del seu nom en anglès Macrophagic MyoFasciitis), inflamació muscular amb presència de macròfags
 Fibra òptica multimode (del seu nom en anglès Multi-Mode Fiber), fibra òptica de diàmetre gran usada en comunicació de distàncies curtes
 Framework multimèdia (del seu nom en anglès MultiMedia Framework), entorn de treball informàtic que controla eines multimèdia
 Multimedia Fusion, programari orientat a objectes per a desenvolupaments multimèdia
 Arxiu projectat en memòria (del seu nom en anglès Memory-Mapped File), porció de memòria virtual que reprodueix un fitxer informàtic byte a byte
 MMF també és un acrònim (de Mascle+Mascle+Femella) de trio, tipus d'acte sexual que implica tres persones
 .mmf també és l'extensió dels fitxers en SMAF, format d'àudio digital desenvolupat per Yamaha